Der Begriff Kommende Basel bezeichnet:

 die Niederlassung des Johanniterordens in Basel; siehe Johanniterkommende Basel
 die Niederlassung des Deutschen Ordens in Basel; siehe Deutschordenskommende Basel